BMW 650 - це автомобілі 6 серії, які належать до преміум-класу. Спочатку були лише в кузові купе, згодом з’явилась версія кабріолет. Існують такі версії моделі:
 BMW E63 (2005-н.ч.);
 BMW E64 (2005-н.ч.);

 BMW F12 (2011-н.ч.);
 BMW F13 (2011-н.ч.);
 BMW F06 (2012-н.ч.).

Опис 
У BMW 650i 2016 року за потужність відповідає 4.4-літровий V8 турбодвигун на 367 кінських сил та 330 кВт потужності. За підтримки восьмиступінчастої коробки передач ZF, функції стоп/старт, рекуперативного гальмування, у змішаному циклі автомобіль витрачає 11.7 л/100км. Розженеться цей силовий агрегат за 5.0 секунд. 

В 2017 році особливих змін не відбулось. Але потужність двигуна вже 445 кінських сил, а розігнатися до 100 км автомобіль зможе за 4,3 секунди.

Огляд моделі

Примітки